Monopera är ett släkte av grobladsväxter. Monopera ingår i familjen grobladsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Grobladsväxter
Monopera